де Хэвилленд DH.98 «Москито» () — британский многоцелевой бомбардировщик, ночной истребитель времён Второй мировой войны, состоявший на вооружении Королевских ВВС.

Конструкция 
Двухмоторный высокоплан с двигателями с компрессорами наддува, спроектированными для работы на больших высотах (самолёт имел потолок полёта до 11 000 метров). Экипаж 2 человека.

В конструкции самолёта была применена толстая трёхслойная обшивка с внешними слоями из фанеры и внутренним из бальсы с еловыми вставками для прочности, оклеенная поверх полотном, что позволило достичь требуемой прочности при малом весе конструкции. Немецкие радары были не в состоянии своевременно засекать приближающийся «Москито», так как у этого самолёта только двигатели и некоторые элементы управления были сделаны из металла.

Модификации

Самолёты-разведчики 
 Mosquito PR Mk I. Было построено 10 машин этой серии, впоследствии они были переоборудованы в B Mk IV серии 1. Отличались двигателями «Мерлин» 21, размахом крыла 16,51 м, короткими мотогондолами и размахом хвостового оперения 5,93 м. Самолёт оснащался тремя вертикальными и одной панорамной камерой. Первый боевой вылет был совершен 17 сентября 1941. Максимальная скорость: 615 км/ч. Крейсерская скорость: 410 км/ч. Практический потолок: 11 000 м. Дальность полёта: 4040 км. Скороподъёмность: 870 м/мин.
 Mosquito PR Mk IV. 32 машины было переоборудовано из B Mk IV серии 2. Первый боевой вылет был совершён в апреле 1942 г.
 Mosquito PR Mk VIII. Эта модификация в количестве 5 машин была переоборудована из версии PR Mk IV. На них установили двигатель «Мерлин» 61. Первый полёт был совершен 20 октября 1942 года. Максимальная скорость: 702 км/ч. Крейсерская скорость: 475 км/ч на высоте 6000 м и 560 км/ч на высоте 9000 м. Практический потолок: 12 000 м. Дальность полёта: 4720 км. Скороподъёмность: 760 м/мин.
 Mosquito PR Mk IX. Первый полёт этой модификации совершен в апреле 1943 года. Самолёты оснащались двигателями «Мерлин» 72/73 или 76/77. Разведчик мог нести два подвесных топливных бака ёмкостью 230, 450 или 910 литров каждый. Всего построено 90 таких машин.
 Mosquito PR Mk XVI. Основными отличиями данной модификации стали герметичная кабина и дополнительные баки на 3500 л, размещавшиеся в бомбоотсеке. Самолёты оснащались двигателями «Мерлин» 72/73 или 76/77. Всего было построено 435 самолётов этой модификации. Максимальная скорость: 668 км/ч. Крейсерская скорость: 400 км/ч. Практический потолок: 11 700 м. Дальность полёта: 4540 км. Скороподъёмность: 884 м/мин.
 Mosquito PR Mk 32. Это серия из 5 модернизированных PR Mk XVI, на которые был установлен двигатель «Мерлин» 113/114. Первый полёт совершён в августе 1944 года.
 Mosquito PR Mk 34 и 34А. С самолёта убрали всё вооружение и защиту, что позволило разместить в бомбоотсеке 5420 литров топлива, а также по 910 литров в двух подвесных баках. Установлены двигатели «Мерлин» 114. Дальность полёта выросла до 5800 км при скорости 480 км/ч. Максимальная скорость: 539 км/ч на уровне моря и 684 км/ч на высоте 9100 м. Разведчики оборудовались четырьмя вертикальными камерами F52 и одной F24. Всего построен 181 самолёт этой модификации, из них 50 на заводе «Персиваль» в Лутоне.
 Mosquito PR Mk 41. 28 самолётов было переоборудовано из FB Mk 40. Идентичны PR Mk IX, но оборудованы двигателями «Паккард» 69.

Бомбардировщики 
 Mosquito B Mk IV серии 1. 10 машин, переоборудованных из первых PR Mk I. Способны принять на борт 907 кг бомбовой нагрузки. Всего построено 38 машин этой модификации.
 Mosquito B Mk IV серии 2. Отличались от 1 серии увеличенными мотогондолами, увеличенным хвостовым оперением, двигателями «Мерлин» 21/23, уменьшенным объёмом баков и увеличенным бомбоотсеком. В него стало возможным поместить четыре 230 кг — бомбы, если у них укоротить стабилизаторы. В войска самолёты начали поступать в мае 1942 года. 54 из серии в 235 машин были переоборудованы для использования бомбы «Блокбастер» массой 1800 кг. 27 машин было оборудовано для использования прыгающей бомбы. Максимальная скорость: 612 км/ч на высоте 6400 м с индивидуальными выхлопными патрубками или 589 км/ч с объединёнными коллекторами. Практический потолок: 9449 м. Дальность полёта: 3780 км.
 Mosquito B Mk V. Модификация с удлинённым крылом и двумя дополнительными топливными баками или 230 кг бомбами на подкрыльевых держателях. Никогда не строился, но стал базой для канадских B Mk VII.
 Mosquito B Mk VII. 25 машин этой модификации выпущено в Канаде. Первый полёт совершён 24 сентября 1942 года. 6 машин переоборудовали в версию F-8DH для ВВС США. Использовались только на территории Северной Америки.
 Mosquito B Mk IX. Самолёты этой модификации оснащались двигателями «Мерлин» 72/73 или 76/77. Первый полёт совершён 24 марта 1943. В октябре 1943 года было принято решении о массовой модернизации всех выпущенных B Mk IV и B Mk IX для несения бомбы «Блокбастер». Самолётами этой модификации совершено 213 боевых вылетов. Максимальная скорость: 657 км/ч. Крейсерская скорость: 475 км/ч на высоте 6000 м и 560 км/ч на высоте 9000 м. Практический потолок: 11 000 м. Дальность полёта: 4540 км. Скороподъёмность: 869 м/мин. Бомбовая нагрузка: 910/1810 кг.
 Mosquito B Mk XVI. Как и B Mk IX, эта модификация оснащалась двигателями «Мерлин» 72/73 или 76/77 и была способна нести 1800-кг бомбу «Блокбастер», но кабина стала герметической. Прототип этой модификации поднялся в воздух 1 января 1944 года. Всего построено 402 самолёта этой модификации, в том числе 195 на заводе «Персиваль». Максимальная скорость: 657 км/ч. Крейсерская скорость: 475 км/ч на высоте 6000 м и 560 км/ч на высоте 9000 м. Практический потолок: 11 000 м. Дальность полёта: 2750 км. Скороподъёмность: 853 м/мин. Бомбовая нагрузка: 1800 кг.
 Mosquito B Mk XX. Канадская версия B Mk IV с лицензионными двигателями «Паккард» 31/33. Было построено 245 машин, из них 8 потеряно на испытаниях и во время доставки.
 Mosquito B Mk 35. Модификация оснащалась двигателями «Мерлин» 113/114 или 113А/114А, бомбоотсеком для одной 1800-кг бомбы или четырёх 230-кг. Первый полёт прототип B Mk 35 совершил 12 марта 1945 года. Несколько машин было переоборудовано под радионавигационные системы  и . Всего выпущено 274 машины, из них 65 на заводе Airspeed Ltd.. Максимальная скорость: 679 км/ч. Крейсерская скорость: 444 км/ч. Потолок 13 000 м. Дальность полёта: 3240 км. Скороподъёмность: 823 м/мин.

Ночные истребители 
 Mosquito F Mk II и NF Mk II. Первый полёт прототип совершил 15 мая 1941 года. На этой модификации установлены двигатели «Мерлин» 21, 22 и 23 в больших мотогондолах и ВЧ-радары . Вооружение составляли четыре 20-мм авиапушки «Испано-сюиза HS.404» под полом кабины и четыре пулемёта «Браунинг» калибра .303 в носу. Бомбовое вооружение отсутствовало. Вход в кабину был оборудован сбоку фюзеляжа, на фонарь устанавливалось плоское бронестекло. На этой модификации испытывались счетверённая турель «Бристоль» B.XI а также сверхмощный авиационный поисковый прожектор «». 25 самолётов версии «вторжение» были построены без радарного оборудования и получили наименование NF II (Special). В 1943—1944 годах выжившие самолёты прошли капитальный ремонт, на них заменили двигатели и установили радары AI Mk.IV и Mk.V. Всего построено 494 самолёта этой модификации, из них 6 переоборудовано в модификацию Mosquito T Mk III, 97 в модификацию Mosquito NF Mk XII, и 100 в модификацию Mosquito NF Mk XVII.
 Mosquito NF Mk X. Ночной истребитель с двигателями «Мерлин» 61. Был заказан, но никогда не выпускался.
 Mosquito NF Mk XII. Это 97 модернизированных Mosquito NF Mk II с двигателями «Мерлин» 21/23, на которые были установлены СВЧ-радары , что позволило избавиться от внешних антенн. Из вооружения оставлены только 20-мм пушки. Первый полёт был совершён в августе 1942 года.
 Mosquito NF Mk XIII. Ночной истребитель с двигателями «Мерлин» 21, 23 или 25 и радаром американского производства SCR-720, устанавливаемым за тупым «бульдожьим» носовым обтекателем. В остальном совпадает с NF Mk XII.
 Mosquito NF Mk XIV. Должен был быть модернизацией NF Mk XIII с двигателями «Мерлин» 67 или 72. Никогда не выпускался.
 Mosquito NF Mk XV. Высотный истребитель с потолком 13 700 м, построенный как ответ на появление в Германии высотного бомбардировщика Junkers Ju 86. Это был первый «Москито» с герметической кабиной. Впервые прототип взлетел 8 августа 1942 года, а 16 сентября машина была передана в войска. Самолёт оснащался двигателями «Мерлин» 73 или 77, крылом увеличенного до 18,03 м размаха и четырьмя пулемётами «Браунинг» калибра .303 в подфюзеляжном обтекателе. Всего выпущено 5 таких машин, модернизированных из B Mk IV, однако они ни разу не применялись по назначению, так как Германия свернула операции Ju 86 над Британией.
 Mosquito NF Mk XVII. 100 машин, модернизированных из NF Mk II с установленными радарами SCR-720 и двигателями «Мерлин» 21 или 23. Впервые эта модификация поднялась в воздух в марте 1943 года.
 Mosquito NF Mk XIX. Улучшенная версия NF Mk XIII с двигателями «Мерлин» 25, на которые можно было устанавливать радары  или SCR-720. Первый полёт совершён в апреле 1944 года. Всего выпущено 280 самолётов этой модификации.
 Mosquito NF Mk XXX. Дальнейшее развитие NF Mk XIX, появившееся в марте 1944 года. Самолёт оснащался двигателями «Мерлин» 72 или 76, радарами AI Mk.X или SCR-720. Выпущено 526 машин этой модификации.
 Mosquito NF Mk 31 должен был быть копией NF Mk XXX, но с двигателями «Паккард». Никогда не выпускался.
 Mosquito NF Mk 36 впервые взлетел в мае 1945 года. Это было развитие NF Mk XXX с двигателями «Мерлин» 113/114 или 113А/114А, четырьмя 20-мм авиапушками и улучшенным радаром. Максимальная скорость достигала 652 км/ч на высоте 9100 м.
 Mosquito NF Mk 38. Оснащался двигателями «Мерлин» 114А и радарами AI Mk.IX британского производства. Было построено 101 самолёт этой модификации, однако из-за проблем со стабильностью не был принят на вооружение Королевскими ВВС. 60 машин было продано в Югославию.

Истребители-бомбардировщики 
 Mosquito FB Mk VI. Дневной и ночной истребитель-бомбардировщик или дальний истребитель с двигателями «Мерлин» 21, 23 или 25. Первый полёт прототип переоборудованный из B Mk IV выполнил 1 июня 1942 года, а в феврале 1943 года вышли первые серийные машины. Всего было построено 2289 самолётов этой модификации, из них 1065 на заводе Standard Motor Company и 56 на заводе Airspeed Ltd.. На этой модели введена усиленная конструкция крыла, позволившая нести на подкрыльевых пилонах две 110-кг или 230-кг бомбы, или два 450-литровых подвесных бака для горючего, или восемь 27-кг ракет. Ещё две 110- или 230-кг бомбы размещались в бомбоотсеке. Стрелковое вооружение включало четыре 20-мм авиапушки «Испано-сюиза HS.404» под полом кабины и четыре пулемёта «Браунинг» калибра .303 в носу.
 Mosquito FB Mk XI. Задумывались, как развитие FB Mk VI с двигателями «Мерлин» 61, но не пошли в производство.
 Mosquito FB Mk XVIII «Це-це». На этой модификации 20-мм пушки были заменены на 57-мм 6-фунтовую противотанковую автоматическую пушку «Молинз». Боезапас этого орудия составлял 24 снаряда с начальной скоростью 900 м/с. Из остального вооружения сохранились четыре пулемёта в носовой части и ракеты на подкрыльевых направляющих. Первый прототип был переоборудован из FB Mk VI и поднялся в воздух 8 июня 1943 года. Всего построено 25 таких машин.
 Mosquito FB Mk 21. Канадская версия FB Mk VI. Заменена на FB Mk 26. Построено только 3 самолёта.
 Mosquito FB Mk 24. Канадская версия FB Mk 21, оснащённая двигателями «Паккард» 301. Самолёт этой модификации не выпускался.
 Mosquito FB Mk 26. Улучшенная канадская версия FB Mk VI, оснащённая двигателями «Паккард» 225. Построено 300 машин этого типа и ещё 37, впоследствии переоборудованных в T Mk 29.
 Mosquito FB Mk 40. 212 машин, построенных в Австралии. Оснащались двигателями «Паккард» 31/33. 6 самолётов переоборудовали в PR Mk 40, 28 в PR Mk 41, 1 в FB Mk 42 и 22 в T Mk 43.
 Mosquito FB Mk 42. Единственный австралийский истребитель-бомбардировщик с двигателями «Паккард» 69.

Учебно-тренировочные 
 Mosquito T Mk III. Невооружённый самолёт с двойным управлением и двигателями «Мерлин» 21, 23 или 25. Первый полёт совершён в январе 1942 года. Всего построено 358 машин, включая шесть переоборудованных F Mk II.
 Mosquito T Mk 22. Канадская версия тренировочного самолёта, созданная на базе FB Mk 21. Построено шесть машин с двигателями «Паккард» 33.
 Mosquito T Mk 27. Модернизация T Mk 22 с двигателями «Паккард» 225. Построено 49 самолётов данной модификации.
 Mosquito T Mk 29. Переоборудованные 37 машин из FB Mk 26 с двигателями «Паккард» 225.
 Mosquito T Mk 43. 22 переоборудованных самолёта FB Mk 40 австралийского выпуска с двигателями «Паккард» 33.

Торпедоносцы 
 Mosquito TR Mk 33. Два самолёта FB Mk VI были переоборудованы в соответствии с требованиям N.15/44 Королевских ВВС. На них были установлены посадочные гаки, усиленный фюзеляж, четырёхлопастные воздушные винты и двигатели «Мерлин» 25. Ещё две машины для испытаний вдобавок к перечисленному имели складывающиеся вверх крылья. Первая серийная машина впервые поднялась в воздух 10 ноября 1945 года. В серийных машинах использовались масляно-пневматические амортизаторы «Локхид» вместо резиновых, а также шасси меньшего размера. Самолёт мог нести  Mk.XV или Mk.XVII, мину или 910-кг бомбу под фюзеляжем, а также две 230-кг бомбы в бомбовом отсеке и восемь ракет под крыльями. В носовом обтекателе был установлен радар ASH. Было построено 50 самолётов этой модификации, ещё на 47 заказ был отменён.
 Mosquito TR Mk 33. Было построено 14 самолётов. Первый прототип, переоборудованный из TR Mk 33, поднялся в воздух в 1946 году. Отличался от TR Mk 33 британским радаром ASV Mk.XIII и слегка увеличенным носовым обтекателем.

Буксировщик мишеней 
 Mosquito TT Mk 35. С 1952 года в эту модификацию было переоборудовано 105 B Mk 35 и они прослужили до 1963 года.
 Mosquito TT Mk 39. Два прототипа и ещё двадцать четыре машины были переоборудованы из существующих B Mk XVI с двигателями «Мерлин» 72/73. Рабочее место для третьего члена экипажа разместили в куполе за крыльями. На самолёт устанавливался радиовысотомер. В войска эти машины поступили в 1948 году.

Боевое применение 
«Москито» выполняли «точечные» бомбометания, а также использовались как целеуказатели () при ночных бомбардировках немецких городов. В бомбардировочном варианте отсутствовало оборонительное стрелковое вооружение, характерное для бомбардировщиков того времени. Тем не менее, потери среди «Москито» были одними из самых низких из всех самолётов Второй мировой войны — 16 на 1000 вылетов. Объясняется это очень высокими для того времени лётно-техническими характеристиками: скорость и высота полёта делали их малоуязвимыми для германских истребителей и огня зенитной артиллерии.

Крейсерская скорость самолёта на высоте 11 км составляла 640—675 км/ч. Такие высотно-скоростные характеристики делали его практически недосягаемым для атак противостоящих им в то время Messerschmitt Bf.109G-6. Эффективно бороться с «Москито» могли только первые реактивные истребители немцев Messerschmitt Me.262. Но и они не смогли в этом добиться больших успехов по ряду причин: из-за позднего появления в конце войны, нехватки опытных пилотов, небольшого количества произведённых самолётов, а также стремления Гитлера использовать истребитель Messerschmitt Me.262 в качестве бомбардировщика. Один из бомбардировщиков установил рекорд живучести, выполнив 213 боевых вылетов.

Тактико-технические характеристики 

Mosquito B Mk.IV

Эксплуатанты

Военные 

  Royal Air Force: эскадрильи № 4, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 36, 39, 45, 46, 55, 58, 68, 69, 81, 82, 84, 85, 89, 96, 98, 105, 107, 108, 109, 110, 114, 125, 128, 139, 140, 141, 142, 143, 151, 157, 162, 163, 169, 176, 180, 192, 199, 211, 219, 235, 239, 248, 249, 254, 255, 256, 264, 268, 333, 334, 500, 502, 504, 515, 521, 527, 540, 544, 571, 600, 604, 605, 608, 609, 613, 614, 616, 617, 618, 627, 680, 681, 683, 684, 692.
 Royal Navy Fleet Air Arm: эскадрильи 703, 276, 728, 733, 751, 762, 770, 771, 772, 777, 778, 780, 790, 811.
 Канада
 Королевские ВВС Канады: 46 FB.VI и 29 PR. XVI; эскадрильи 400, 404, 406, 409, 410, 418.

 ВВС Австралии: эскадрильи 1, 87, 94, 456, 464, 1-й отряд аэрофотосъёмки, 5-й учебный отряд.

 Королевские ВВС Новой Зеландии: эскадрильи 14, 75, 487, 488, 489.
 Южно-Африканский Союз
  ВВС ЮАС: 60-я (разведывательная) эскадрилья.

  ВВС Чехословакии: 19 FB.VI в 1948 году.

  ВВС Польши: в составе 305-й («Ziemi Wielkopolskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego») и 307-й ночной («Lwowskich Puchaczy») эскадрилий RAF

  Воздушные Силы армии Норвегии: в составе 333-й и 334-й эскадрилий RAF

  Воздушные силы бельгийской армии: 18 NF.30.

  ВВС Франции: несколько B.IV, 57 FB.VI, 29 PR.XVI и 23 NF.30, всего около 180
В период с 1945 по 1953 год французские ВВС использовали значительное количество «москитов» (около 180, многие из которых использовались только для отдельных частей), выпущенных по Королевским ВВС в версиях FB.6, T.3, PR 16 и NF 30; все в 6-й истребительной эскадре. Группа GC 1/3 «Corse» из её состава с 3.01.1947 по 20.05.1947 принимала участие в Индокитайской войне.

  ВВС СССР: испытывался 1 самолёт (DK 296), поставленный по ленд-лизу.

  ВВС Швеции: в 1948 году куплены 60 Mk XIX (J 30); авиакрыло F1 (Вестманланд).

  ВВС Швейцарии: один интернированный самолёт временно передавался в компанию Swissair, по возвращении использовался в качестве летающей лаборатории до 1945 года.

  ВВС Югославии: 60 NF.38, 80 FB.VI, 3 T.III; 103-й разведывательный, 88-й бомбардировочный полки и 16-я разведывательная эскадрилья ПВО.

  ВВС Израиля: некоторое количество T.III, 60 FB.VI, и не менее 5 PR.XVI, также самолёты морских модификаций.

  ВВС Турции: 96 FB.VI и несколько T.III.

  ВВС Китайской Республики: около 200—250 самолётов модификаций FB.26, T.29 и T.27s канадского производства в составе 1-й авиагруппы (1948—1949)

  ВВС КНР: 5 трофейных машин различных типов.
 США
  ВВС Армии США: 416-я и 425-я эскадрильи ночных истребителей, 25-я бомбардировочная группа (653-я и 654-я эскадрильи), 492-я бомбардировочная группа, 802-я развед.группа (8-я особая разведывательная и 8-я метеорологическая эскадрилья)

 ВВС Доминиканской Республики: 6 FB.VI.
 Гаити
 ВВС Гаити
 Венесуэла
  ВВС Венесуэлы

Гражданские 

 BOAC
 Канада

 Spartan Air Services

 Авиакомпания Swissair в 1944 году эксплуатировала интернированный Mosquito, но позже он был возвращён в состав ВВС, где использовался в качестве летающей лаборатории до 1945 года.

 Служба картографии

 Coculum Aeronautica SA de CV

Изображения

См. также 
 Де Хэвиленд, Джеффри

Примечания

Литература 
 
 
 
 Александр Медведь. Прославленный «Москито». Деревянный авиашедевр Черчилля — Москва : Яуза : Эксмо , 2014
 Цветков С. Стремительный «Мосси» — Моделист-Конструктор, 10-1994

Ссылки 
 де Хевилленд Москито на сайте «Уголок неба»
 де Хевилленд Москито // cofe.ru
 De Havilland // airpages.ru
 Сайт посвященный де Хевилленд Москито

Самолёты De Havilland
Бомбардировщики Второй мировой войны
Истребители Второй мировой войны
Разведывательные самолёты Второй мировой войны
Появились в 1940 году в Великобритании
Ночные истребители